Passerina kan syfta på:

 Passerina (fåglar) – ett släkte fåglar
 Passerina (växter) – ett släkte av växter